Río Lobos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Ucero, vattendrag, 
 Río Lobos (vattendrag i Spanien), 

Robotskapade Spanienförgreningar